Dubusc ist der Familienname folgender Personen:

Carl Gerard Dubusc (1825–1903), deutscher königlich preußischer Staatsprokurator und Beigeordneter Bürgermeister der Stadt Aachen
Werner Dubusc (1901–1989), deutscher Ministerialbeamter und Bergrat